Сальсе ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сайяго. Занимает площадь 34,85 км². Население — 113 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы